Akimsola Boussari (Sansanné-Mango, 10 de março de 1988) é um futebolista togolês. Atua como defensor.

Carreira

Por clubes
Durante sua carreira, militou por Douanes, Enugu Rangers e Difaa El Jadida (por empréstimo). Atualmente defende o Warri Wolves da Nigéria.

Carreira internacional
A carreira internacional de Boussari é curta: disputou um único jogo pela Seleção Togolesa, onde atua desde 2009.

Convocado para a CAN 2010, não consegiu atuar, assim como a Seleção em geral, em virtude do atentado à delegação togolesa em Cabinda.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Togo
Futebolistas do Difaâ d'El Jadida
Jogadores da Seleção Togolesa de Futebol